Выборы депутатов Законодательного собрания Еврейской автономной области шестого созыва состоялись в Еврейской автономной области 18 сентября 2016 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Государственную думу РФ. Выборы прошли по смешанной избирательной системе: из 19 депутатов 10 были избраны по партийным спискам (пропорциональная система), другие 9 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Для попадания в заксобрание по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5%-й барьер. Срок полномочий депутатов — пять лет.

На 1 июля 2016 года в области было зарегистрировано  избирателя. Явка составила 38,06 %.

Ключевые даты 
 17 июня Законодательное собрание Еврейской автономной области назначило выборы на 18 сентября 2016 года (единый день голосования).
 22 июня постановление о назначении выборов было опубликовано в СМИ.
 23 июня Избирательная комиссия Еврейской автономной области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 с 23 июня по 23 июля — период выдвижения кандидатов и списков.
 агитационный период начинается со дня выдвижения и заканчивается и прекращается за одни сутки до дня голосования.
 по 23 июля — период представления документов для регистрации кандидатов и списков.
 с 20 августа по 16 сентября — период агитации в СМИ.
 17 сентября — день тишины.
 18 сентября — день голосования.

Участники 
5 политических партий получили право выдвинуть списки без сбора подписей избирателей:
 Единая Россия
 Коммунистическая партия Российской Федерации
 Либерально-демократическая партия России
 Справедливая Россия
 Яблоко

Выборы по партийным спискам 
По единому округу партии выдвигали списки кандидатов. Для регистрации выдвигаемого списка партиям требовалось собрать от 657 до 752 подписей (0,5 % от числа избирателей).

Выборы по округам 
По 9 одномандатным округам кандидаты выдвигались как партиями, так и путём самовыдвижения. Кандидатам требовалось собрать 3 % подписей от числа избирателей соответствующего одномандатного округа.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Еврейской автономной области.
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области шестого созыва. Избирательная комиссия Еврейской автономной области.
 Выборы депутатов Законодательного Собрания Еврейской автономной области шестого созыва. ГАС «Выборы».

Еврейская автономная область
Законодательное собрание Еврейской автономной области (2016)
Еврейская автономная область (2016)
XXI век в Еврейской автономной области